

Deportes

CAF (África) 
  Algerian Ligue Professionnelle 2.
  Segunda División de Egipto.
  Segunda División de Guinea Ecuatorial.
  Super Liga Nacional de Kenia.
  GNF 2 del fútbol marroquí.
  Nigeria National League.
  Primera División de Sudáfrica.
  Tunisian Ligue Professionnelle 2.
  Segunda División de Zambia.

Concacaf (América del Norte, América Central y El Caribe) 

  USL Championship
  Liga de Expansión
  Liga de Ascenso
  Liga de Plata
  Primera División
  Liga de Ascenso
  Segunda División
  Liga Prom
  Primera liga de Antigua y Barbuda
  División Uno de Aruba
  Segunda División de Barbados
  Primera División de Bermudas
  Torneo de Ascenso
  Sekshon Amatúr

  Primera División de Dominica
  Primera División de Granada
  Promotion d'Honneur Régionale
  Promotion d'Honneur
  Segunda División de Haití
  CIFA Primera División
  Virgin Gorda Football League
  Western Confederation Super League
  Promotion d'Honneur Régionale
  SKNFA Primera División
  División de Plata de Santa Lucía
  SVB-Eerste Klasse
  Nacional Super League

Conmebol (América del Sur) 

  Primera B Nacional
  Brasileirão Serie B
  Primera B
  Primera B
  Serie B

  División Intermedia
  Liga 2
  Segunda División Profesional
  Segunda División

AFC (Asia) 

  Liga Yello
  Campeonato de Liga de Bangladés
  Segunda División de Baréin
  Liga Nacional 2 de Birmania
  Brunei Premier League
  Segunda División de Camboya
  Qatargas League
  Primera Liga China
  Liga de Fútbol de Segunda División de Taiwán
  K League Challenge, del fútbol surcoreano
  División 1 de EAU
  United Football League Division 2, del fútbol filipino
  Division 2, del fútbol de Guam
  Primera División de Hong Kong
  Primera División de Indonesia
  Liga Azadegan
  J. League Division 2, del fútbol japonés

  División 1 de Jordania
  Segunda Liga de Kirguistán
  División Uno de Kuwait
  Segunda División del Libano
  Segunda División de Macao
  Premier League de Malasia
  Segunda División de Maldivas
  Liga de Fútbol de Nepal B
  Primera División de Omán
  Liga PFF
  Primera División de Sri Lanka
  División 1 de Tailandia
  Primera Liga de Tayikistán
  LFA Segunda División
  Primera División de Turkmenistán
  Primera Liga de Uzbekistán
  V.League 2, del fútbol vietnamita.

UEFA (Europa) 

  Kategoria e Parë, del fútbol albanés.
  2. Bundesliga, del fútbol alemán.
  Segunda División de Andorra.
  Primera Liga de Armenia.
  Primera Liga de Austria.
  Primera División de Azerbaiyán.
  Segunda División de Bélgica.
  Primera Liga de Bielorrusia.
  Primera Liga de la República Srpska, del fútbol bosnio.
  Primera Liga de la Federación de Bosnia y Herzegovina.
  B PFG, del fútbol búlgaro.
  Segunda División de Chipre.
  Druga HNL, del fútbol croata.
  Primera División de Dinamarca.
  Primera División de Escocia.
  2. liga, del fútbol eslovaco.
  Segunda Liga de Eslovenia.
  Segunda División de España.

  Esiliiga, del fútbol estonio.
  Segunda División de Finlandia.
  Ligue 2, del fútbol francés.
  Cymru Alliance, del fútbol galés.
  First Division, del fútbol galés.
  Pirveli Liga, del fútbol georgiano.
  Gibraltar Second Division.
  Beta Ethniki, del fútbol griego.
  Nemzeti Bajnokság II, del fútbol húngaro.
  Football League Championship, del fútbol inglés.
  Liga de Primera División de Irlanda.
  IFA Championship, del fútbol norirlandés.
  1. deild karla, del fútbol islandés.
  1. deild, del fútbol feroés.
  Liga Leumit, del fútbol israelí.
  Serie B, del fútbol italiano.
  Birinszi Liga, del fútbol kazajo.
  Liga e Parë, del fútbol de Kosovo, (asociado).

  Primera Liga de Letonia.
  1 Lyga, del fútbol lituano.
  Éirepromotioun, del fútbol luxemburgués.
  Segunda Liga de Macedonia.
  Primera División de Malta.
  Divizia A, del fútbol moldavo.
  Segunda División de Montenegro.
  Adeccoligaen, del fútbol noruego.
  Eerste Divisie, del fútbol neerlandés.
  I Liga,del fútbol polaco.
  Segunda División de Portugal.
  Druhá liga, del fútbol checo.
  Liga II, del fútbol rumano.
  Campeonato de Fútbol de la Liga Nacional, del fútbol ruso.
  Prva Liga Srbija, del fútbol serbio.
  Superettan, del fútbol sueco.
   Challenge League, del fútbol suizo.
  TFF Primera División, del fútbol turco.
  Persha Liha, del fútbol ucraniano.

OFC (Oceanía) 
  División-B de Tuvalu
  Deuxième division
  Division 2
  Division 1
  Segunda División de las Islas Cook.
  Segunda División de Fiyi.
  Segunda División de Nueva Caledonia.
  División 1 de Vanuatu.
  Primera División de Samoa
  PNG National Club Championship

Sin afiliación o provisionales 
  Segunda División de Gozo
  Jersey Championship.
  Orkney B-League.

Fuerzas armadas

Divisiones de ejército 
 2.ª División de Ejército del Ejército Argentino (1905-1960).
 2.ª División de Ejército del Ejército Argentino (2011-presente).
 II División de Ejército del Ejército de Chile.
 Segunda División del Ejército Nacional del Ejército Nacional de Colombia.

Divisiones de infantería 
 2.ª División de Infantería del Ejército Británico.
 2.ª División SS Das Reich de las Waffen-SS]
 2.ª División de Marines del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
 2.ª División del Ejército Imperial Japonés.

Divisiones de caballería 
 2.ª División Panzer del Heer.
 2.ª División Blindada del Ejército de Tierra francés.

Divisiones de artillería 
 2.ª División Antiaérea de la Luftwaffe.